Oleksandr Romančuk (1984) – calciatore ucraino
 Oleksandr Romančuk (1999) – calciatore ucraino